Стадион Святого Петра (также называется Кампо Кардинале Франц-Иосиф Спеллман) представляет собой объединённый футбольный стадион в Риме, Италия. На стадионе проводятся матчи Ватиканской футбольной лиги, Кубка Клерикус и национальной сборной по футболу Ватикана.

Обзор 
Стадион вмещает 500 зрителей и оборудован искусственным покрытием и прожекторами. Поле известно тем, что с него открывается вид на базилику Святого Петра.

Международные матчи

Список матчей 

Футбольные стадионы Италии
Стадионы Рима